Santuario di Santa Lucia a Erchie
 Santuario di Santa Lucia a Santa Lucia, frazione di Medesano
 Santuario di Santa Lucia a Toirano
 Santuario di Santa Lucia a Venezia
 Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì